La famille des Rhamnaceae (Rhamnacées) regroupe des plantes dicotylédones ; elle comprend près de 50 genres répartis en 900 espèces.

Ce sont des arbres, des arbustes, des lianes ou des plantes herbacées, souvent avec la fonction chlorophyllienne transférée aux tiges, certains adaptés aux zones arides, parfois épineux, des régions tempérées à tropicales. C'est une famille largement répandue.

Les rhamnacées sont présentes dans le monde entier, mais plus particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales. Les plus anciens fossiles de rhamnacée datent de l'Éocène.

En France c'est la famille du nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) et de la bourdaine (Frangula alnus ou Rhamnus frangula).

Le jujubier Ziziphus jujuba donne des fruits comestibles les jujubes ou dattes de Chine. Il est cultivé dans les régions tempérées chaudes.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Rhamnos qui vient de , nom grec d'un arbuste à épines comme le nerprun épineux.

Liste des genres 
Selon  :

Selon  :

Selon  :

Selon  :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhamnaceae
Famille de plantes (nom scientifique)